Langwedel kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Langwedel, Schleswig-Holstein – kommun, Schleswig-Holstein, 
 Langwedel, Niedersachsen – kommun, Niedersachsen,